

Lokalizacje

Niemcy 
 Burghausen – dzielnica Lipska
 Burghausen – dzielnica Münnerstadt
 Burghausen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting

Osoba 
 Heinrich von Burghausen – austriacki biskup

Inne 
 Burghausen – zamek

Zobacz też 
 Berghausen